Die Parlamentswahlen in Gambia 1982 fanden im westafrikanischen Staat Gambia am 4. und 5. Mai 1982 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 35 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte erneut mehr als drei Viertel der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die National Convention Party (NCP).

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde zum sechsten Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 49 Mitglieder, von denen 35 in einer Direktwahl gewählt wurden. Neun weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt.

Die Anzahl und Einteilung der Wahlkreise blieb gegenüber der Wahl 1977 unverändert.

Erstmals wurde gleichzeitig der Präsident direkt vom Volk gewählt.

Wahlvorbereitung 
Die National Liberation Party (NLP) trat nicht mehr an.

In den 35 Wahlkreisen traten 70 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 35 Kandidaten in jedem Wahlkreis an, herausgefordert wurde sie von drei Kandidaten der UP und 19 Kandidaten der NCP. Weiter gab es bei dieser Wahl 13 Kandidaten, die keiner Partei angehörten.

Wahlausgang 

Es wurden 166.102 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP 27, die NCP 3 Sitze. Fünf Kandidaten, die keiner Partei angehörten, gewannen ihren Wahlkreis und damit einen Sitz im Parlament.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen

Easten Kiang 1983 
Nachdem der Kandidat des Wahlkreises Easten Kiang, Kebba O. Fadera (parteilos), zurückgetreten war und auf seinen Sitz im Parlament verzichtet hatte, wurde im Juli 1983 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Fadera wollte sich um eine Nominierung der PPP bemühen. Jallow Sanneh (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Sami 1984 
Nachdem der Kandidat des Wahlkreises Sami, Kebba N. Leigh (PPP), krankheitsbedingt zurückgetreten war und auf seinen Sitz im Parlament verzichtet hatte, wurde im November 1984 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Einziger Kandidat war Sarjo Touray (PPP), damit gewann er den Wahlkreis widerstandslos.

Basse 1985 
Nachdem der Kandidat des Wahlkreises Basse, Bubacarr M. Baldeh (parteilos), den Sitz im Parlament wegen Nichterscheinen verloren hatte, wurde im Dezember 1985 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Jallow Sanneh (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Einzelnachweise 

Gambia Parlament
1982

en:Gambian general election, 1982